Cuminum regium är en flockblommig växtart som beskrevs av John Forbes Royle. Cuminum regium ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
regium